Cheia ist die Bezeichnung mehrerer Orte in Rumänien in verschiedenen Kreisen:

 Cheia (Alba), Dorf im Kreis Alba
 Cheia (Brașov), Dorf im Kreis Brașov
 Cheia (Cluj), Dorf im Kreis Cluj
 Cheia (Constanța), Dorf im Kreis Constanța
 Cheia (Prahova), Dorf im Kreis Prahova
 Cheia (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea